Die Super League 2020/21 (nach dem Sponsor Interwetten auch Super League Interwetten) war die 62. Spielzeit der höchsten griechischen Spielklasse im Männerfußball sowie die 15. Austragung unter dem Namen Super League. Die Meisterschaft wurde mit 14 Mannschaften ausgespielt, am 11. September 2020 eröffnet sowie am 19. Mai 2021 beendet.

Titelverteidiger war Olympiakos Piräus, welches seinen insgesamt 46. Landesmeistertitel erringen konnte.

Teilnehmer 

 der Meister der Super League 2019/20:
  Olympiakos Piräus
 die verbliebenen Mannschaften der Super League 2019/20:
  PAOK Thessaloniki
  AEK Athen
  Panathinaikos Athen
  Aris Thessaloniki
  OFI Kreta
  Asteras Tripolis
  Atromitos Athen
  AE Larisa
  PAS Lamia
  Volos NFC
  Panetolikos
 der Aufsteiger aus der Super League 2:
  PAS Ioannina
 der Sieger des Relegationsspiels zwischen dem Vorletzten der Abstiegsrunde und dem Zweiten der Super League 2
  Apollon Smyrnis (Football League)

1. Runde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Platzierungsrunden

Meisterschaftsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Abstiegsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Abstiegs-Play-out 
Am Play-out nahmen der Vorletzte der Abstiegsrunde sowie der Zweitplatzierte der Super League 2 teil, um den letzten Teilnehmer an der nächsten Erstligasaison zu ermitteln. Die Spiele wurden am 26. und am 30. Mai 2021 absolviert.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020/21